Fannin County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Fannin County, Georgia 
 Fannin County, Texas